Mindloss — дебютный студийный альбом нидерландской дэт-метал группы Gorefest, вышедший в 1991 году.

Об альбоме 
Mindloss был издан на независимом лейбле «Foundation 2000» в 1991 году, переиздан в 1993 году на «Nuclear Blast». И повторно переиздан в 2005 году в виде двойного CD, второй диск которого содержал два первых демо Gorefest: `Tangled In Gore` и `Horrors In a Retarted Mind`.

Список композиций

Участники записи 
 Jan Chris de Koeyer — вокал, бас-гитара
 Alex van Schaik — гитара
 Frank Harthoorn — гитара
 Marc Hoogendoorn — ударные

Ссылки 

Дебютные альбомы 1991 года
Альбомы Gorefest